

Вейнсборо — місто, штат Джорджія
 Вейнсборо — місто, штат Міссісіпі
 Вейнсборо — місто, штат Пенсільванія
 Вейнсборо — місто, штат Теннессі
 Вейнсборо — місто, штат Вірджинія